Albert Chazelle (1892-1980), illustrateur et dessinateur français ;
 Albert Chazelle (1917-1991), auteur et traducteur français.